Jethi est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, acteur indien
 (né en 1983), joueur canadien de cricket
 (né en 1994), joueur indien de cricket

Prénom
 (1906-1978), femme politique sindi

Toponyme

, montagne himalayenne dans le district de Darchula

Homonymie de patronyme